bł. Wincenty Kadłubek (ok. 1150/60–1223) – biskup krakowski, kronikarz
 bł. Wincenty Kaŭn (1579–1626) − koreański jezuita, męczennik
 bł. Wincenty od św. Antoniego Simões de Carvalho (1590–1632) − portugalski augustianin, męczennik
 bł. Wincenty Józef Le Rousseau de Rosencoat (1726–1792) – francuski jezuita, męczennik
 bł. Wincenty Abraham (1740–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Wincenty Lewoniuk (1849–1874) – męczennik z Pratulina
 bł. Wincenty Sicluna Hernández (1859–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Wincenty Álvarez Cienfuegos (1863–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Wincenty Soler (1867–1936) – hiszpański augustianin, misjonarz, męczennik
 bł. Wincenty Pelufo Corts (1868–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Wincenty Sales Genovés (1881–1936) – hiszpański jezuita, męczennik
 bł. Wincenty Matuszewski (1869–1940) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Wincenty Pinilla (1870–1936) – hiszpański augustianin, misjonarz, męczennik
 bł. Wincenty Rubiols Castelló (1874–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Wincenty Pena Ruiz (1883–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Wincenty Prennushi (1885–1949) – albański biskup, męczennik
 bł. Wincenty Ballester Far (1888–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Wincenty Vilar David (1889–1937) – hiszpański inżynier, działacz społeczny, męczennik
 bł. Wincenty Maria Izquierdo Alcón (1891–1936) – hiszpański ksiądz, męczennik
 bł. Wincenty Queralt Lloret (1894–1936) – hiszpański lazarysta, męczennik
 bł. Wincenty Rodríguez Fernández (1897–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Wincenty Cabanes Badenas (1908–1936) – hiszpański amigonianin, męczennik
 bł. Wincenty Galbis Girones (1910–1936) – hiszpański męczennik

Zobacz też: Święty Wincenty